Der Begriff Arzneimittelgesetz hat folgende Bedeutungen:
 zum allgemeinen Überblick über verschiedene Arzneimittelgesetze, siehe Arzneimittelrecht,
 zum entsprechenden Gesetz in Deutschland, siehe Arzneimittelgesetz (Deutschland),
 in Österreich gilt das Arzneimittelgesetz (Österreich),
 in der DDR gab es ebenfalls ein Arzneimittelgesetz, siehe Arzneimittelgesetz (DDR).